

Chimica 
 Veleno – sostanza potenzialmente dannosa per l'organismo
 Veleno – in chimica, sostanza che determina la disattivazione di un catalizzatore
 Veleno – sostanza velenosa prodotta da animali

Cinema e televisione
 Veleno – film del 1993 diretto da Bruno Bigoni
 Veleno – film del 2017 diretto da Diego Olivares
 Veleno – miniserie televisiva del 2021 di Hugo Berkeley

Editoria 
 Veleno – rivista satirica italiana

Letteratura 
 Veleno: romanzo mosaico (Double Death) – romanzo del Detection Club del 1939
 Veleno (Poison) – romanzo di Chris Wooding
 Veleno (Venom) – romanzo di Alan Scholefield

Musica 
 Veleno – album di Mina del 2002
 Veleno – singolo dei The Bastard Sons of Dioniso del 2012
 Veleno – singolo di Livio Cori del 2016
 Veleno – album dei Fleshgod Apocalypse del 2019
 Veleno – singolo di Guè del 2021

Pagine correlate 
 Poison (disambigua)